Lägern kan syfta på följande:
 Västra Lägern, sjö i Aneby och Ydre kommuner, Sverige
 Lägern (bergskedja i Schweiz), bergskedja i Aargau, Schweiz